Перше Травня — Міжнародний день праці

Села:
 Перше Травня — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Перше Травня — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада
 Перше Травня — Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада
 Перше Травня — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Любимівська сільська громада
 Перше Травня — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянська селищна громада
 Перше Травня — Київська область, Бориспільський район
 Перше Травня — Київська область, Броварський район
 Перше Травня — Київська область, Обухівський район
 Перше Травня — Київська область, Білоцерківський район
 Перше Травня — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Перше Травня — Одеська область, Роздільнянський район, Захарівська селищна громада
 Перше Травня — Одеська область, Роздільнянський район, Роздільнянська міська громада
 Перше Травня — Сумська область, Білопільський район
 Перше Травня — Сумська область, Сумський район
 Перше Травня — Сумська область, Шосткинський район
 Перше Травня — Черкаська область, Золотоніський район
 Перше Травня — Чернігівська область, Ніжинський район
 Перше Травня — Чернігівська область, Чернігівський район
 Перше Травня — Чернігівська область, Прилуцький район

 Перше Травня — колишнє село Солонянського району Дніпропетровської області (зняте з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 січня 1987 року)
 Перше Травня — колишня назва села Сербинівка у (1926—1992 роках) Лубенського району Полтавської області

Селища:
 Перше Травня — Донецька область, Покровський район

 Перше Травня — колишня назва селища Озарянівка, Донецька область, Торецька міська рада

Перше Травня — село, Мінська область, Червенський район